Франсуа Піро — бельгійський сценарист та кінорежисер.
 Машко-Піро — етнічна група кочівників-мисливців та збиральників, що живе у джунглях на сході Перу.
 Сан-Джованні-а-Піро — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Салерно.

Див. також 
 Пирот (значення)